Il doppio del torneo di tennis BH Tennis Open International Cup 1998, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Satoshi Iwabuchi e Thomas Shimada che hanno battuto in finale Jeff Coetzee e Damien Roberts 6-7, 7-5, 7-5.

Teste di serie 

Assente
 Nelson Aerts /  Cristiano Testa (semifinali)

 Jeff Coetzee /  Damien Roberts (finale)
 Barry Cowan /  Maurice Ruah (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 

BH Tennis Open International Cup 1998